Story Ave steht für:

 Story Ave (Kurzfilm), Kurzfilm von Aristotle Torres (2018)
 Story Ave (Film), Filmdrama von Aristotle Torres (2023)